La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La quatrième circonscription de Tōkyō correspond à la partie sud de l'arrondissement spécial d'Ōta.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon